Floorballligaen 1993-94 var den 2. sæson af det danske mesterskab i floorball arrangeret af Dansk Floorball Union. Ligaen var opdelt i en øst og en vestliga, hvor de to bedste hold fra øst og vest mødtes i slutspillet der blev afviklet over en enkelt weekend. Københavns FK genvandt DM.

Turneringen er afviklet som som dobbeltturnering i øst og firedobbelt i vest. Ikke alle kampe er medregnet, da enkelte kampprotokoller ikke er fremsendt til Floorball Danmark.

Grundspil

Stilling Øst

Stilling Vest

Kampe øst

Kampe vest 

x = Kampprotokol er ikke indsendt og dermed ikke registreret

Slutspil

Topscorer  grundspil

Vest

Øst 

Floorball-Ligaen